Wagenfeld ist ein deutscher Orts- und ein Familienname:

Ortsname:
 Wagenfeld, Gemeinde im Landkreis Diepholz, Niedersachsen, Deutschland
 Wagenfeld, Landkreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Olędry im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Familienname:
 Ernst Philipp von Wagenfeld (1741–1814), preußischer Generalmajor und Chef des Kürassierregiments „Graf von Truchseß“ Nr. 4
 Friedrich Wagenfeld (1810–1846), deutscher Schriftsteller 
 Karl Wagenfeld (1869–1939), deutscher Schriftsteller 
 Wilhelm Wagenfeld (1900–1990), deutscher Designer